Bughea de Sus se poate referi la: 

Bughea de Sus, Argeș, reședința comunei cu același nume
Bughea de Sus, Prahova

Vezi și 
 Bughea de Jos (dezambiguizare)